Elasmias är ett släkte av snäckor. Elasmias ingår i familjen Achatinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Elasmias